Крона — загальна назва низки західноєвропейських монет; грошова одиниця декількох країн: крона Австро-Угорщини, Австрії й Угорщини, англійська, ісландська, норвезька, словацька, чеська, чехословацька, шведська, данська , естонська
 Крона дерева — сукупність гілок і листя у верхній частині рослини, що продовжує стовбур від першого розгалуження до верхівки дерева або чагарнику зі всіма бічними відгалуженнями і листям
 Батарейка «Крона» — типорозмір батарейок
 Всеукраїнський благодійний фонд «Крона» — українська благодійна організація
 Харківська жіноча організація «Крона» — українська громадська організація
 Крона () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Сона і Луара